De Bary se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Anton de Bary
 Heinrich Anton de Bary